Lehmann-Nitsche ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen von Lehmann-Nitsche (1856–1922), deutscher Schafzüchter und Landwirt
 Robert Lehmann-Nitsche (1872–1938), deutscher Ethnologe und Mediziner